Beregovoie (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia
 Beregovoie (Crimea), població de la República de Crimea, a Rússia
 Beregovoie (Novossibirsk), població de la província de Novossibirsk, a Rússia